Уън може да се отнася за:
 Уън Дзябао (р. 1942), китайски политик
 Лиана Уън (р. 1983), американска лекарка